Enrico Fermi, olasz fizikus
 Fermi-paradoxon 
 Fermi gammasugár-űrteleszkóp 
 Enrico Fermi-díj 
 Fermion 
 Fermilab 
 Fermi Linux
 Fermi Enrico Fermiről elnevezett nagyon kis hosszúság egység